NMU est un sigle qui peut signifier : 
 N-Méthyl-N-nitrosourée, un composé chimique ;
 Northern Michigan University (en français : Université de Northern Michigan).